Arne Pedersen kan henvise til flere personer:

 Arne Pedersen (cykelrytter) (1917-2001) - dansk cykelrytter, der deltog ved Sommer-OL 1936
 Arne Fog Pedersen (1911-1984) - en dansk politiker, højskoleforstander og kirkeminister
 Arne Pedersen (curlingspiller) - en dansk curlingspiller
 Arne Pedersen (f. 1951) - dansk cand.mag., oversætter af Højskolesangbogen til engelsk
 Arne Pedersen (stikker) - en dansk stikker under krigen, henrettet efter Retsopgøret efter besættelsen
 Arne Pedersen (fodboldspiller) (1931-2013) - en norsk fodboldspiller med 40 landskampe for det norske landshold
 Frode Arne Pedersen - en dansk skuespiller

Se også 
 Arne Petersen